Optische Entfernungsmessung steht für:

 Optische Entfernungsmessung (Geodäsie)
 Elektrooptische Entfernungsmessung (auch Laserentfernungsmessung)
 Koinzidenzentfernungsmessung, siehe Koinzidenzentfernungsmesser
 Stadiametrische Entfernungsmessung

Siehe auch:
 Triangulation (Messtechnik), geometrische Methode der optischen Abstandsmessung